«Короле́ва но́чи» — первый мини-альбом украинской певицы Оли Поляковой, выпущенный 1 февраля 2019 года на лейбле .

Синглы 
19 сентября 2017 года певица выпустила новый сингл «Бывший». 30 октября вышел видеоклип, режиссёром которого стал Дмитрий Манифест, также в клипе снялся бывший партнёр певицы по проекту «Танцы со звёздами» Степан Мисюрка.

24 мая 2018 был представлен второй сингл «Королева ночи», а также видеоклип на него. Режиссерами нового клипа выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, автором песни – Ольга Животкова. Песня получила золотую сертификацию на территории Украины, а также премию «Музыкальная платформа». Также клип является самым просматриваемым в карьере певицы, насчитывая более 50 миллионов просмотров.

19 ноября того же года был выпущен промосингл «Любовница», который певица начала исполнять в новом туре «Королева ночи». Песня является балладой, чем заметно выделяется на фоне остальных песен в репертуаре певицы. Песня получила победу на премии YUNA 2020 в категории «Лучший эстрадный хит».

15 февраля 2019 года был выпущен новый сингл «Лёд тронулся», а премьера клипа состоялась 8 марта. Видео снял режиссер Алан Бадоев, съёмки проходили в Ледовом дворце в Броварах, при участии чемпиона Украины и Европы в одиночном катании, фигуриста Дмитрия Дмитренко. Песня была отмечена как «лучшая песня» на премии «Музыкальная платформа».

5 июля 2019 года был представлен сингл «Звонила» в новой аранжировке.

Список композиций

Награды и номинации

Тур «Королева ночи» 

26 октября 2018 года певица презентовала своё новое шоу «Королева ночи» в киевском Дворце спорта при полном аншлаге. 26 октября, но уже 2019 года в том же Дворце спорта певица закрыла своё всеукраинское турне и вновь и полном аншлаге. Шоу было с восторгом встречено многими изданиями, многие описали его как «шоу высокого класса». Шоу было номинировано на премию YUNA как лучшее концертное шоу в 2018 и 2019 годах.

18 ноября 2019 года была показана телеверсия концерта на телеканале 1+1.

20 ноября 2019 года шоу было показано в Минске, на арене Prime Hall. Также в январе 2020 года с концертами певица посетила США и Канаду.

Сет-лист

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Оли Поляковой
Мини-альбомы 2019 года
Концертные туры 2018 года
Концертные туры 2019 года
Мини-альбомы Украины